Les Pas perdus est le titre d'un recueil d'essais d'André Breton paru en 1924 ;
 Les Pas perdus est le titre d'un film de Jacques Robin sorti en salles en 1964 ;
 Les Pas perdus est le titre d'une pièce de théâtre de Denise Bonal.